Concord Rangers FC (celým názvem: Concord Rangers Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí v obci Canvey Island v nemetropolitním hrabství Essex. Založen byl v roce 1967. Od sezóny 2013/14 hraje v National League South (6. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou modrá a žlutá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Thames Road s kapacitou 3 300 diváků.

Získané trofeje 
 Essex Senior Cup ( 3× )
 2013/14, 2014/15, 2015/16

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 1. kolo: 2014/15
 FA Trophy
 2. kolo: 2014/15
 FA Vase
 Čtvrtfinále: 2007/08

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1988–1991: Essex Intermediate League (Division Two)
 1991–2008: Essex Senior League
 2008–2010: Isthmian League (Division One North)
 2010–2013: Isthmian League (Premier Division)
 2013–2015: Conference South
 2015– : National League South

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1967